Motocyklowe Mistrzostwa Świata 1949– pierwszy sezon motocyklowych mistrzostw świata, podczas którego rozegrano 6 wyścigów. Sezon rozpoczął się 13 czerwca na torze Mountain Circuit w Douglas na wyspie Man, a zakończył 4 września na torze Monza we Włoszech. Tytuł Mistrza Świata wśród motocyklistów w klasie 500 cm³ zdobył Leslie Graham reprezentujący AJS, które zdobyło również tytuł wśród producentów. W klasie 350 cm³ mistrzostwo zdobył Freddie Frith reprezentując Velocette. Bruno Ruffo wygrał serię w 250 cm³ reprezentując Moto Guzzi, natomiast Nello Pagani zwyciężył w serii 125 cm³ reprezentując Mondial. W klasie sidecarów tytuł zdobyli Eric Oliver i Denis Jenkinson reprezentując Norton.

Kalendarz wyścigów

Wyniki

500 cm³

Klasyfikacja motocyklistów

Klasyfikacja konstruktorów

350 cm³

Klasyfikacja motocyklistów

250 cm³

Klasyfikacja motocyklistów

125 cm³

Klasyfikacja motocyklistów

Sidecar

Klasyfikacja motocyklistów

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie serii
 Opis sezonu 1949

!